Brian Surewood, nome artístico de Brian Gilbert Barnes (Califórnia, ), é um performer ator pornográfico norte-americano. Começou a aparecer em filmes adultos por volta de 1996, com a idade de cerca de 33, e desde então tem aparecido em mais de 1.200 filmes.

Prêmios
2005 XRCO Award – Unsung Swordsman
2007 AVN Award – Melhor cena de sexo anal, Filme – Manhunters

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia